McDermid ist der Familienname folgender Personen:

 Heather McDermid (* 1968), kanadische Ruderin
 Sally McDermid (Sally McDermid-McCreedy; * 1965), australische Softballspielerin 
 Val McDermid (* 1955), schottische Schriftstellerin